Die Serie A 1941/42 war die 13. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 26. Oktober 1941. Der letzte Spieltag war der 14. Juni 1942. Als Aufsteiger kamen die AC Liguria und der FC Modena aus der Serie B dazu.

Die AS Rom beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger der AGC Bologna. In die Serie B mussten die AC Neapel und der FC Modena absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1941/42
 Coppa Italia 1941/42

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1941/42
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1941
Fußballsaison 1941/42